Les mots vulgaris (masculin et féminin) et vulgare (neutre) sont les deux formes du nominatif singulier d'un adjectif latin signifiant « commun, banal ».

 En médecine, le  est une maladie de peau vésiculeuse chronique, rare mais la forme la plus courante de pemphigus.
 En taxonomie, vulgaris et vulgare servent d'épithètes spécifiques. Pour les espèces portant l'une de ces épithètes, consulter la liste générée automatiquement.

Voir aussi 
 , de sens voisin

Épithète spécifique